Rob Walker Racing Team je nekdanje privatno moštvo Formule 1, ki je nastopalo v petdesetih in šestdesetih letih. Ustanovil ga je Rob Walker, dedič Johnnieja Walkerja, leta 1953 in moštvo je postalo najuspešnejše privatno moštvo v zgodovini Formule 1, doseglo je tudi prvo in zadnjo zmago privatnega moštva na dirkah Svetovnega prvenstva Formule 1. Skupno je moštvo osvojilo devet zmag, od tega sedem Stirling Moss ter po eno Maurice Trintignant in Jo Siffert.

Zgodovina moštva 
Prvi nastop moštva na dirkah Svetovnega prvenstva Formule 1 je bil v , ko je Tony Rolt na dirki za  z dirkalnikom Connaught Type A odstopil. V  je John Riseley-Prichard prav tako nastopil le na dirki za  in z enakim dirkalnik tudi odstopil. Po dveh sezonah je moštvo ponovno nastopilo v , ko je Jack Brabham z dirkalnikom Cooper T43 nastopil na treh dirkah in edino uvrstitev dosegel s sedmim mestom na dirki za .  se je za moštvo začela s prvo zmago na prvi dirki sezone za , ki jo je dosegel Stirling Moss. V preostanku sezone za moštvo ni več nastopal, je pa Maurice Trintignant ponovil uspeh moštva na drugi dirki sezone za , v preostanku sezone pa je osvojil še tretje mesto na dirki za . V  je za moštvo ponovno nastopal Moss, ki je z dirkalnikom Cooper T51 zmagal na dirkah za  in , Trintignant pa je osvojil drugo mesto na dirki za  in tretje mesto na dirki za . Tudi v sezonah  in  je Moss, zdaj z dirkalnikom Lotus 18, dosegel po dve zmagi, v sezoni 1960 na dirkah za  in , v sezoni 1961 pa na dirkah za  in .

Po upokojitvi Mossa se moštvo dolgo ni več moglo boriti za zmage. Edino uvrstitev na stopničke med sezonama  in  je dosegel Jo Siffert s tretjim mestom na dirki za . Siffert je v  z dirkalnikom Lotus 49B dosegel zadnjo zmago moštva na dirki za . V  je dosegel še drugo mesto na dirki za  in tretje mesto na dirki za , v  pa je nastopal Graham Hill in v zadnji sezoni za moštvo dosegel štiri uvrstitve med dobitnike točk med četrtim in šestim mestom.

Svetovno prvenstvo Formule 1 

|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Connaught Type A
|rowspan=2| Lea-Francis 2.0 L4
|rowspan=2| 
||
|| ARG
|| 500
|| NIZ
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ŠVI
|| ITA
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Tony Rolt
||
||
||
||
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
||
||
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Connaught Type A
|rowspan=2| Lea-Francis 2.0 L4
|rowspan=2| 
||
|| ARG
|| 500
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ŠVI
|| ITA
|| ŠPA
||
||
||
||
|-
|align="left"|  John Riseley-Prichard
||
||
||
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
||
||
||
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Cooper T43
|rowspan=2| Climax FPF 2.0 L4
|rowspan=2| 
||
|| ARG
|| MON
|| 500
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| PES
|| ITA
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Jack Brabham
||
||
||
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
||
||
||
||
||
||
|-
|rowspan=5| 
|rowspan=5| Cooper T43Cooper T45
|rowspan=5| Climax FPF 2.0 L4Climax FPF 2.2 L4Climax FPF 1.5 L4
|rowspan=5| 
||
|| ARG
|| MON
|| NIZ
|| 500
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| POR
|| ITA
|| MAR
||
||
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
||
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
||
||
||
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
|-
|align="left"|  Ron Flockhart
||
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  François Picard
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
|-
|rowspan=3| 
|rowspan=3| Cooper T51
|rowspan=3| Climax FPF 2.5 L4
|rowspan=3| 
||
|| MON
|| 500
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| POR
|| ITA
|| ZDA
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
||
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
||
||
||
||
|-
|rowspan=3| 
|rowspan=3| Cooper T51Lotus 18
|rowspan=3| Climax FPF 2.5 L4
|rowspan=3| 
||
|| ARG
|| MON
|| 500
|| NIZ
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| POR
|| ITA
|| ZDA
||
||
||
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|bgcolor="#CFCFFF"| 3†/Ret
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
||
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="white"| DNS
||
||
|bgcolor="#000000" style="color:white"| DSQ
||
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
||
||
||
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
|bgcolor="#CFCFFF"| 3†
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|-
|rowspan=3| 
|rowspan=3| Lotus 18Lotus 18/21Ferguson P99Lotus 21
|rowspan=3| Climax FPF 1.5 L4
|rowspan=3| 
||
|| MON
|| NIZ
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| ZDA
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Stirling Moss
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Jack Fairman
||
||
||
||
|bgcolor="#000000" style="color:white"| DSQ
||
||
||
||
||
||
||
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Lotus 24
|rowspan=2| Climax FWMV 1.5 V8
|rowspan=2| 
||
|| NIZ
|| MON
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| ZDA
|| JAR
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Maurice Trintignant
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Cooper T60Cooper T66
|rowspan=2| Climax FWMV 1.5 V8
|rowspan=2| 
||
|| MON
|| BEL
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| ZDA
|| MEH
|| JAR
||
||
||
|-
|align="left"|  Joakim Bonnier
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
||
||
||
|-
|rowspan=7| 
|rowspan=7| Cooper T66Brabham BT11Brabham BT7
|rowspan=7| Climax FWMV 1.5 V8BRM 56 1.5 V8
|rowspan=7| 
||
|| MON
|| NIZ
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
|-
|align="left"|  Joakim Bonnier
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
|-
|align="left"|  Edgar Barth
||
||
||
||
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Jochen Rindt
||
||
||
||
||
||
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  »Geki«
||
||
||
||
||
||
||
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
||
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Jo Siffert
||
||
||
||
||
||
||
||
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
|-
|align="left"|  Hap Sharp
||
||
||
||
||
||
||
||
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
||
||
||
|-
|rowspan=3| 
|rowspan=3| Brabham BT7Brabham BT11
|rowspan=3| Climax FWMV 1.5 V8BRM 56 1.5 V8
|rowspan=3| 
||
|| JAR
|| MON
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NIZ
|| NEM
|| ITA
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
|-
|align="left"|  Joakim Bonnier
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
|-
|align="left"|  Jo Siffert
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
||
||
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Brabham BT11Cooper T81
|rowspan=2| BRM 1.9 V8Maserati 3.0 V12
|rowspan=2| 
||
|| MON
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NIZ
|| NEM
|| ITA
|| ZDA
|| MEH
||
||
||
||
|-
|align="left"|  Jo Siffert
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
||
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Cooper T81
|rowspan=2| Maserati 3.0 V12
|rowspan=2| 
||
|| JAR
|| MON
|| NIZ
|| BEL
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| KAN
|| ITA
|| ZDA
|| MEH
||
||
|-
|align="left"|  Jo Siffert
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="white"| DNS
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#CFCFFF"| 12
||
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Cooper T81Lotus 49Lotus 49B
|rowspan=2| Maserati 3.0 V12Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=2| 
||
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| MEH
||
|-
|align="left"|  Jo Siffert
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#FBFFBF"| 1
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
||
|-
|rowspan=2| 
|rowspan=2| Lotus 49B
|rowspan=2| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=2| 
||
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| MEH
||
||
|-
|align="left"|  Jo Siffert
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFDF9F"| 3
|bgcolor="#DFDFDF"| 2
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#DFFFDF"| 11
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
||
||
|-
|rowspan=3| 
|rowspan=3| Lotus 49CLotus 72C
|rowspan=3| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
|rowspan=3| 
||
|| JAR
|| ŠPA
|| MON
|| BEL
|| NIZ
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| AVT
|| ITA
|| KAN
|| ZDA
|| MEH
|-
|align="left"|  Graham Hill
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 4
|bgcolor="#DFFFDF"| 5
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|bgcolor="white"| DNS
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|-
|align="left"|  Brian Redman
|bgcolor="white"| DNP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|}

Viri 

 Profil na grandprix.com

Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1953
Športna moštva, razpuščena leta 1970